Бойчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Бойчук, Андрей Михайлович (род. 1976) — украинский гражданский активист и государственный деятель.
 
 Бойчук, Вадим Александрович (1931—2000) — советский и партийный деятель, председатель Ивано-Франковского облисполкома.
 
 Бойчук, Ефим Васильевич (1918—1991) — советский военачальник, маршал артиллерии, Герой Социалистического Труда.
 Иоанн (Бойчук) (в миру — Василий Иванович Бойчук, 1957—2020) — епископ Православной церкви Украины на покое.
 Бойчук, Иван Васильевич (1951—2019) — украинский политик.
 Бойчук, Игорь Васильевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Бойчук, Иосиф Павлович (1900—?) — закарпатский общественный и политический деятель левого толка, писатель и публицист, редактор, журналист.
  (род. 1958) — украинский режиссёр, поэт-песенник, автор документальных фильмов, тележурналист, основатель Общественного Интернетвидения Прикарпатья, организатор шоу, диджей, коллекционер.
 Бойчук, Михаил Львович (1882—1937) — украинский художник-монументалист, педагог.
 Бойчук, Тимофей Львович (1896—1922) — украинский художник; брат Михаила Львовича Бойчука.

Составные фамилии 
 Налепинская-Бойчук, Софья Александровна (1884—1937) — украинский график, профессор.